Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji New Haven Open at Yale 2013 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla světová devítka a třetí nasazená Petra Kvitová z České republiky.

Vítězkou se stala nenasazená rumunská tenistka Simona Halepová, která ve finále zdolala obhájkyni titulu a třetí nasazenou Petru Kvitovou v poměru dvakrát 6–2 a získala tak už čtvrtý titul na okruhu WTA v tomto roce.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené měly volný los do druhého kola
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Petra Kvitová (finále)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2013
WTA Tour 2013